Artur Nikiforenko (; * 1. března 1992 Riga, Lotyšsko) je lotyšský zápasník–judista a sambista ruského původu.

Sportovní kariéra 
S bojovými sporty začínal ve známém rižském klubu Makkabi pod vedením Olega Baskina. V lotyšské seniorské reprezentaci startuje od roku 2013 v těžké váze, na kterou však výkonnostně nestačil. V polotěžké váze je reprezentační dvojkou za Jevgenijem Borodavkem, kterému častěji pomáhá se sparringem. V roce 2016 se olympijské kvalifikace neúčastnil, přesto na něho po květnové uzávěrce zbyla evropská kontinentální kvóta, podobně jako před čtyřmi lety na Maďara Tamáse Madarásze. Na olympijských hrách v Riu vypadl v prvním kole.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Artura Nikiforenka na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Artura Nikiforenka na Judobase.org

Lotyšští judisté
Lotyšští olympionici
Narození v Rize
Narození v roce 1992
Narození 1. března
Žijící lidé
Muži